Будаи () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Будаи, Аттила (род. 1974) — канадский гребец-каноист венгерского происхождения;
 Будаи, Кристиан (род. 1979) — венгерский хоккеист, вратарь;
 Будаи, Ласло (1928—1983) — венгерский футболист, тренер;
 Будаи, Тамаш (род. 1952) — венгерский гребец-каноист;
 Будаи, Тамаш (младший) (род. 1976) — канадский гребец-каноист венгерского происхождения.